Torre di Capo d'Uomo – torre costiera sul Monte Argentario.
Torre di Capo d'Uomo – torre costiera presso Talamone.